Ein Fingerhut ist:
 ein Nähwerkzeug, siehe Fingerhut (Nähwerkzeug)
 die Pflanzengattung Digitalis, siehe Fingerhüte
 die Pilzgattung Cyphela
 ein niederländisches Flüssigkeitsmaß, siehe Fingerhut (Einheit) 
 ein Familienname, siehe Fingerhut (Familienname), Herkunft und Verbreitung
 Bestandteil eines Buchtitels, siehe Fingerhut-Sommer

Siehe auch: